Cuisy (Meuse)
 Cuisy (Seine-et-Marne)
ook:
Cuisy-en-Almont, Aisne